Srba je příjmení těchto osobností: 

 Antonín Srba (1879–1943), český sociálně-demokratický politik
 Bořivoj Srba (1931–2014), český teatrolog a divadelní kritik
 Jaroslav Srba (1905–??), český fotbalista
 Karel Srba, bývalý generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí ČR, účastník aféry Český dům

Podobná příjmení 
 Srb (příjmení)